Balans (België), politieke partij in België
 Balans (boekhouden), een overzicht van de bezittingen en schulden
 Balans (Erik van Spronsen), beeld van Erik van Spronsen in Bloemendaal
 Balans (film) (2012), een korte film van Mark Ram
 Balans (Gerard Cox), een muziekalbum van Gerard Cox uit 1988
 Balans (hoorspel) een hoorspel
 Balans (politieke partij), lokale politieke partij in Nederland die in 2006 is opgericht en in datzelfde jaar ook voor het eerst meedeed aan de gemeenteraadsverkiezingen in Gulpen-Wittem
 Balans (scheikunde), een balans die de verandering van een hoeveelheid van een grootheid in een systeem weergeeft
 Balans (uitgeverij), een Amsterdamse uitgeverij
 Balans (vereniging), landelijke vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag
 Balans (weeginstrument), een meetinstrument met twee weegschalen

 Analytische balans, een weegschaal voor in het laboratorium
 Bascule (weegschaal), een meetinstrument met één arm
 Evenwicht, een situatie waarin zonder verstoring geen verandering zal plaatsvinden
 Kleurbalans, de verhouding tussen de kleuren van een afbeelding